De Rally van Monte Carlo 1999, formeel 67ème Rallye Automobile de Monte-Carlo, was de 67e editie van de Rally van Monte Carlo en de eerste ronde van het wereldkampioenschap rally in 1999. Het was de 307e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Monte Carlo.

Verslag 
Regerend wereldkampioen Tommi Mäkinen begon zijn jacht op een vierde wereldtitel succesvol met een overwinning in het vorstendom; zijn eerste in een reeks van vier opeenvolgende zeges aldaar. Mäkinen sloeg op de juiste momenten toe om de winst in de wacht te slepen. Juha Kankkunen gebruikte een vergelijkbare tactiek en eindigde in zijn eerste optreden voor Subaru als tweede in de rally. Colin McRae leek in de debuterende Ford Focus WRC derde te zijn geworden, maar na afloop van het evenement werd de Ford uit het klassement gehaald vanwege een onjuiste modificatie in de waterpomp. Toyota's Didier Auriol schoof hierdoor een plaats op naar de laatste trede van het podium.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

M
Rally van Monte Carlo